Столь (Столль) — скандинавская и немецкая фамилия.

Известные носители 
 Столь, Гленн (род. 1971) — шведский футболист и тренер.
 Столь, Карл (1833—1878) — шведский энтомолог, член Шведской королевской академии наук (1869).
 Столь, Ким (род. 1978) — датский хоккеист.
 Столь, Йеспер (род. 1972) —  датский гребец-байдарочник.
Столль, Вильгельм Германович (1843 — 1924) —  российский промышленник, предприниматель.
Столь, Даниэль (род. 1992) —  шведский метатель диска, чемпион мира 2019 года.
Столь-Нюберг, Биргит (1928 — 1982) —  шведская художница.

См. также 
 Стаал
Штолль
Столл